Esistono più comuni francesi con questo nome

Gajan – Ariège
Gajan – Gard